Большой Моховой-Ёль — река в России, протекает  по территории района Печора Республики Коми. Левый приток реки Кожва.

География 
Устье реки находится в 46 км по левому берегу реки Кожва. Длина реки составляет 17 км.

Этимология гидронима 
Гидроним представляет гибрид русского компонента Большой Моховой и коми ёль — «ручей». Возможно, является переводом местного названия Ыджыд-Нитшаёль.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от водомерного поста у посёлка Шердино до впадения реки Уса, речной подбассейн реки — бассейны притоков Печоры до впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

Код объекта в государственном водном реестре — 03050100212103000064433.

Примечания 

Притоки Кожвы
Реки района Печора